Jednostka transkrypcji - fragment DNA, który ulega transkrypcji na cząsteczkę RNA. Jednostką transkrypcji może być pojedynczy gen lub operon.

Ekspresja genu